Fešák – může být:

 krasavec, hezoun, dobře oblečený muž, – ženská obdoba fešanda
název pro vykastrovaného psa 

v kultuře
 Fešák Hubert – český film
 Fešáci – česká hudební skupina

Poznámka
Slovo je odvozeno od anglického pojmu fashion, což je v překladu móda

Reference

Externí odkazy